Meloria steht für:

 Meloria, Felsen im Tyrrhenischen Meer vor Livorno, Italien
 Meloria (Schiff), Schwimmkran der in Livorno beheimateten Neri Group

Siehe auch:
 Seeschlacht bei Meloria